

Cabeças-de-chave

  Carlos Moyà (finalista)
  Nicolás Almagro (campeão)
  Igor Andreev (1ª rodada)
  Potito Starace (1ª rodada)

<li> Filippo Volandri (quartas de final)
<li> Agustín Calleri (1ª rodada)
<li> José Acasuso (1ª rodada)
<li> Albert Montañés (2ª rodada)
|}

Finais

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
  Brasil Open no UOL
  Brasil Open no site da ATP

S